

Cinema 
L'alieno, film del 1987

Televisione 
L'alieno, programma televisivo degli anni 2000

Musica 
L'alieno, album di K. Wild del 1999
L'alieno, album di Luca Madonia del 2011
L'alieno, singolo di Luca Madonia del 2011